B17, B 17, B-17 bzw. B17 ist die Abkürzung für:

 Amygdalin, als Pseudovitamin B17 klassifiziert
 Bundesstraße 17 in Deutschland
 Triester Reichsstraße, bzw. deren Nachfolger bis in die 1970er in Österreich
 Wiener Neustädter Straße, Wien–Enzenreith (bei Gloggnitz), der Rest der Triester Reichsstraße in Österreich
 Boeing B-17, einen schweren Bomber der USAAF aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges
 beim Schach eine Verteidigungs-Variation  nach den ECO-Codes, siehe Caro-Kann 
 auch BF17, in Deutschland der Führerschein für PKW ab 17 Jahren, siehe Begleitetes Fahren

B17